En demografía, densidad de población se refiere a la cantidad de seres por unidad de área.
 En matemática: 
 En estadística, la Función de densidad de probabilidad.
 En teoría de grafos, la densidad de un grafo.
 En topología, un conjunto denso, esto es, un conjunto denso en ninguna parte.

 En mecánica cuántica, la teoría del funcional de la densidad.

 En otras áreas de la física, el término densidad se aplica a los conceptos que se enumeran en la tabla.